Хогстратен (Хоогстратен), Самюэл Диркс ван (; 2 августа 1627, Дордрехт — 19 октября 1678, там же) — голландский живописец, график, литератор и теоретик искусства.

Биография 
Хогстратен был старшим из семерых детей в семье. Первые уроки живописи получил у отца. Когда Дирк ван Хогстратен умер в 1640 г., Самюэл переехал из Дордрехта в Амстердам, где к 1642 г. стал учеником Рембрандта. Под руководством учителя Самюэл писал библейские и жанровые сцены, портреты и натюрморты в рембрандтовском стиле; ряд работ Хогстратена близок к манере Питера де Хоха и Габриеля Метсю; на более поздних сказалась манера Яна ван Баана. Помимо Рембрандта, Самюэл учился у Хиеронимуса Вирикса.

В одно время с Самюэлом в мастерской Рембрандта учился и Карел Фабрициус, благодаря общению с которым Хогстратен увлёкся перспективой и эффектами обмана зрения. В этой области он впоследствии прославился. Знаменитой стала его «перспективная коробочка», внутри которой можно через смотровое отверстие увидеть миниатюрное изображение интерьера типичного голландского дома (ок. 1655—1660). Да и традиционные живописные произведения, например, «Вид вдоль коридора», часто построены на эффектах, создаваемых перспективой.

Вскоре художник стал мастером и начал самостоятельную творческую деятельность как портретист. В 1648 году он возвращается в Дордрехт, но ненадолго: в 1651 году Самюэл отправляется в путешествие по Европе. Посетив в 1651-1653 гг. Вену (где он некоторое время провёл при королевском дворе и где написал вид Бургплаца, открывающийся со Швайцергофа) и Рим, художник познакомился с искусством Возрождения и с тем, как в нём используются пространственные иллюзии. В Риме Хогстратен под прозвищем «Батавьер» вступил в своего рода клуб фламандских и голландских художников «Шильдерсбент». В двадцать четыре года Самюэл удостоился награждения императорским медальоном и золотой цепью от императора Священной Римской империи Фердинанда III.

По возвращении на родину художник в 1656 году женился и был назначен директором монетного двора. В 1662—1666 гг. состоялось путешествие в Лондон. Прожив ещё несколько лет в Гааге, Хогстратен в 1673 г. окончательно осел в Дордрехте.

При жизни Хогстратен получил признание как живописец, график, гравёр (примером может служить автопортрет, гравированный Самюэлом в возрасте пятидесяти лет), писатель, поэт и учёный. В своём городе он считался одним из самых почётных граждан. Диапазон жанров, в которых проявил себя живописец, чрезвычайно широк: портреты, пейзажи, жанровые и исторические сцены, анималистические произведения, натюрморты. В разные периоды творчества художник подражал разным стилям. Портрет, датированный 1645 г., вызывает в памяти картины Рембрандта; в этом ключе творчество Хогстратена двигалось приблизительно до 1653 г., когда появился его знаменитый «Еврей, выглядывающий из окна» — полотно, выписанное настолько скрупулёзно, что изображение кажется предметным. «Вид внутреннего двора в венском Гофбурге» — свидетельство его мастерства в изображении архитектуры (причём художник, увлекавшийся техническими новшествами, такими как камера-обскура и телескоп, применял их в своей работе), а «Дама, читающая письмо во время прогулки во дворе» и «Больная и медик» — образцы в духе де Хоха. Одно из поздних его произведений, датируемое 1670 годом, — портрет живописца Матейса ван ден Броука. Всего художник оставил немного картин, что скорее всего объясняется его разносторонностью и многогранностью интересов. Из документов XVIII века художник известен как один из родоначальников жанра фигур-обманок.

Много времени Хогстратен уделял литературным занятиям. Главное его произведение этого рода — изданный в Роттердаме трактат «Введение в искусство живописи» (1678), который по объёму и широте охвата выдвигает автора в первые ряды теоретиков искусства XVII в. Много внимания в этом труде уделено Рембрандту; мы обязаны художнику тем, что до нас дошли некоторые высказывания и эстетические взгляды его учителя. Хогстратен написал также ряд сонетов и трагедию

Из учеников самого Хогстратена известность получили Арт де Гельдер и Арнольд Хоубракен.

Примечания

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 8. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 259 (Ванъ-Гогстратенъ, Самуилъ).

Ссылки 
 
 
 Samuel van Hoogstraten Online
 Хогстратен в музее им. И. Бокшая
 

Художники золотого века Голландии
Графики Нидерландов